Alex Kidd (personage), een computerspelpersonage van Sega
 Alex Kidd (computerspelserie), een computerspelserie